Alexander Ross (eller Alec/Alex Ross) är ett namn på flera personer:

Alec Ross, golfare
Alec Ross (död 1971), skådespelare och man till Sheila Hancock
Alexander Ross (1591-1654), skotsk författare till Medicus Medicatus
Alexander Ross, kanadensisk abolitionist
Alexander Ross (1783-1856), kanadensisk pälshandlare och författare
Alexander Ross, amerikansk konstnär
Alexander Ross (1935-1993), kanadensisk affärsjournalist, redigerare och tv-personlighet
Alexander Ross (1880-1973), kanadensisk general och soldat
Alex Ross (1970–), serieskapare